Улица Ко́ли Томчака́ — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Лиговского проспекта до Рощинской улицы.

История 

5 марта 1871 года присвоено имя Волковская улица, по находившейся здесь Волковской ферме, названной так по существовавшему тогда Волкову полю.

Переименована в улицу Коли Томчака 28 октября 1968 года в честь Н. Томчака, одного из руководителей Социалистического союза рабочей молодёжи Московской заставы, командира отряда красноармейцев Московско-Заставского района, принявшего участие в штурме Зимнего дворца в 1917 году.

Достопримечательности 

 УПФР в Московском районе (дом 15)
 Филиал ФГБУ Рослесинфорг Севзаплеспроект (дом 16)
 Петербургская мебельная фабрика
 1-я Петербургская макаронная фабрика (дом 21)
 ОАО «Завод „Радиоприбор“» (дом 25 и 32)
 Мебельная фабрика «Фокус» (дом 28)

Примечания

Литература

Ссылки